Le championnat du monde de squash féminin 1979 se déroule à Sheffield du 6 au 12 mars 1979. Heather McKay remporte le titre en battant Sue Cogswell en finale. Ce tournoi est officiellement le premier championnat du monde de squash féminin même s'il y a eu un tournoi non officiel et sur invitation en 1976.

Têtes de série

Tableau principal

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde masculin 1979

Liens externes 

1979
Squash féminin
Squash féminin 1979
Monde féminin 1979
Monde féminin
Sport en Angleterre en 1979
Sport en mars 1979